Сан Хосе Серо Гордо има више значења:

 Сан Хосе Серо Гордо, Ел Топе (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе Серо Гордо (Сан Мартин де лас Пирамидес), насеље у савезној држави Мексико у Мексику